Villahermosa steht für:

 Villahermosa, Stadt in Tabasco, Mexiko
 Villahermosa (Tolima), Gemeinde in Kolumbien
 Villahermosa (Ciudad Real), Gemeinde in der Provinz Ciudad Real, Kastilien-La Mancha, Spanien
 Villahermosa del Campo, Gemeinde in der Provinz Teruel, Aragonien, Spanien
 Villahermosa del Río, Gemeinde in der Provinz Castellón, Valencia, Spanien
 Villa Hermosa (Bolivien), Ort im Municipio Ayopaya, Bolivien
 Villa Hermosa (Medellín), ein Stadtbezirk in Medellín (Kolumbien), genannt Comuna 8

Siehe auch
 Villa Hermosa
 Herzog von Villahermosa